Блю:

 Блю — последний фильм британского режиссёра Дерека Джармена, вышедший в 1993 году.
 Блю, Корбин (род. 1989) — американский актёр, певец, продюсер.
 Блю Кантрелл (род. 1976) — американская R&B/соул-исполнительница, автор собственных песен.
 Блю Нан — немецкий винный бренд.
 Блю, Октавия (род. 1976) — американская баскетболистка и тренер.
 Блю-лейси — порода служебных собак.